Sant Joan de Cavallar o Sant Joan de Vilamajor, capella al municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Sant Joan de Vilamajor (Pujalt), esglesiola al municipi de Pujalt (Anoia)